Эмма Йоханна Лайне (; родилась 26 марта 1986 года в Карлстаде, Швеция) — финская теннисистка и тренер; победительница 54 турниров ITF (одиннадцать — в одиночном разряде); полуфиналистка двух юниорских турниров Большого шлема в одиночном разряде (Australian Open, Уимблдон-2003); бывшая вторая ракетка мира в юниорском парном рейтинге; бывшая четвёртая ракетка мира в юниорском одиночном рейтинге.

Общая информация 
Эмма из спортивной семьи: её мама Эрика — пловчиха, отец Эркки — хоккеист, а старшая сестра Эсси также некоторое время занималась теннисом, а позже сопровождала Эмму на соревнованиях.

Лайне-младшая в теннисе с пяти лет; любимое покрытие — хард. На корте финская спортсменка предпочитает действовать у задней линии.

Спортивная карьера

Рейтинг на конец года

Выступления на турнирах

Финалы турниров ITF в одиночном разряде (21)

Победы (11) 

* призовой фонд до 2017 года

Поражения (10)

Финалы турниров ITF в парном разряде (63)

Победы (43)

Поражения (20)

История выступлений на турнирах

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Теннисисты Финляндии
Теннисные тренеры Финляндии